Münchweiler je součást názvu více míst v Německu:

 Münchweiler am Klingbach – obec ve spolkové zemi Porýní-Falc
 Münchweiler an der Alsenz – obec ve spolkové zemi Porýní-Falc
 Münchweiler an der Rodalb – obec ve spolkové zemi Porýní-Falc
 Glan-Münchweiler – obec ve spolkové zemi Porýní-Falc